Miejscowości w Portoryko:
 Vega Alta – miejscowość w gminie Vega Alta

Gminy w Portoryko:
 Vega Alta (ang. Vega Alta Municipio) – gmina w Portoryko